L'édition 2017 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 3 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasia Pavlyuchenkova remporte l'épreuve en simple, Nao Hibino et Alicja Rosolska celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Nicole Gibbs, de la Japonaise Risa Ozaki et de la Roumaine Monica Niculescu. Elles sont respectivement remplacées par Patricia Maria Țig, Alison Van Uytvanck et Denisa Allertová.

Lauréates 
Anastasia Pavlyuchenkova remporte son  en simple en battant en finale la  mondiale Angelique Kerber. Il s'agit du  en carrière de la Russe à Monterrey, tournoi qu'elle a déjà remporté en 2010, 2011 et 2013.

En double, Nao Hibino et Alicja Rosolska remportent leur  ensemble en battant en finale Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Monterrey
Sport au Mexique en 2017
Tennis en avril 2017